Жюль Верро, Жюль-П'єр Верро (Jules Pierre Verreaux; 24 серпня 1807 — 7 вересня 1873) — французький ботанік, орнітолог, таксидерміст, професійний колекціонер та торговець.
 Верро Рудольф Оттович (7 квітня 1925, село Ауструм, тепер Іглінського району Башкортостану, Російська Федерація — 17 жовтня 1992, місто Рига, тепер Латвія) — латвійський радянський державний і комуністичний діяч.